Horn Lajos (1883–1945) labdarúgó, hegymászó, síelő, síoktató, sziklamászó, turisztikai szakíró
 Horn Lajos (1923) síelő, edző